Orion-Klasse wird benutzt für eine Klasse von

 britischen Schlachtschiffen, siehe Orion-Klasse (1910)
 französischen U-Booten, siehe Orion-Klasse (1931)